Grigorij Naumovič Čuchraj – regista e sceneggiatore russo
 Pavel Čuchraj – regista e sceneggiatore russo
 Serhij Čuchraj – ex canoista sovietico